Мартин Маркулета Барбериа (; 24 сентября 1907, Сан-Себастьян - 19 ноября 1984, Сан-Себастьян) - испанский футболист, полузащитник сборной Испании. Участник Олимпийских игр 1928 и Чемпионата мира 1934.

Биография 
Мартин Маркулета с двенадцати лет играл в молодёжной команде «Реал Сосьедад». В основе дебютировал в 1924 году в матче с командой «Реал Унион». В течение следующих десяти лет, Маркулета провёл 229 матчей и забил 39 голов за «Реал Сосьедад» из них 106 матчей и 4 гола в чемпионате Испании. В 1928 году в составе сборной Испания на Олимпийских играх в Амстердаме дошёл до четвертьфинала.

В 1934 году провёл один матч на чемпионате мира. Завершил карьеру в «Атлетико Мадрид». В трёх матчах сезона 1935/36 был исполняющим обязанности главного тренера «Атлетико».

Во время гражданской войны вернулся в родной город Сан-Себастьян, принимал участие в товарищеских матчах команды «Реал Сосьедад», а в 1937 году возглавил команду из Сан-Себастьяна. После войны Маркулета тренировал «Реал Унион» и «Спортинг» (Хихон).

Мартин Маркулета умер в своем родном городе 19 ноября 1984 года.

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1928 года
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Тренеры ФК «Реал Сосьедад»
Тренеры ФК «Атлетико Мадрид»
Тренеры ФК «Спортинг» Хихон